Deze lijst van spelers van het Bosnische voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Bosnië en Herzegovina. Vetgedrukte spelers zijn in 2021 nog voor de nationale ploeg uitgekomen. Cursieve spelers spelen niet meer voor de nationale ploeg, maar zijn nog wel actief op clubniveau.

Overzicht 

Bijgewerkt tot en met de kwalificatiewedstrijd tegen  (0-1) op 31 maart 2021.

Voetbalelftal van Bosnië en Herzegovina
Bosnisch
Spelers